Fuerzas Armadas de Alemania es un término que se refiere a lo siguiente:

 Ejército Imperial Alemán (desde 1871 a 1919), las fuerzas combinadas del Imperio alemán
 Reichswehr (desde 1919 a 1935), las fuerzas armadas unificadas de la República de Weimar
 Wehrmacht (desde 1935 a 1945),  de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi
 Ejército Popular Nacional (desde 1956 a 1990), las fuerzas armadas unificadas de la República Democrática Alemana
 Bundeswehr (desde 1955), las fuerzas armadas unificadas de Alemania